

Persone
 Alcide Paganelli (1941) – pilota automobilistico italiano
 Arrigo Paganelli (1899-1980) – politico e dirigente sportivo italiano
 Athos Paganelli (1914-...) – cestista italiano
 Bartolomeo Paganelli (prima metà del XV secolo-1493) – umanista italiano
 Battista Paganelli (1953) – ex canottiere italiano
 Bernardo dei Paganelli (1080 ca-1153) – nome secolare del papa Eugenio III
 Domenico Paganelli (1545-1624) – architetto e religioso italiano
 Ettore Paganelli (1929) – politico italiano, deputato, sindaco di Alba e deputato regionale del Piemonte
 Franco Paganelli (1950) – ex rugbista a 15 e dirigente sportivo italiano
 Giuseppe Antonio Paganelli (1710-1762?) – compositore italiano
 Giuseppe Paganelli, noto con lo pseudonimo di Giuseppe Aventi (1893-1973) – antifascista, saggista e traduttore italiano
 Mirco Paganelli (1960) – ex calciatore italiano
 Romolo Paganelli (1926-2003) – pittore e scenografo italiano
 Umberto Paganelli (1956-2015) – pattinatore artistico a rotelle italiano

Altro
 PalaPaganelli – arena coperta di Sassuolo
 Paganelli – cognome italiano
 Paganelli – frazione di Norcia